Gambela (o Gambella) può riferirsi a:
Gambela, città dell'Etiopia
Gambella, regione dell'Etiopia
Vicariato apostolico di Gambella
Parco nazionale di Gambela